Херинген ():

 Херинген (Верра) — город в Германии, в земле Гессен.
 Херинген (Хельме) — город в Германии, в земле Тюрингия.

См. также 
 Хёринген (Höringen) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.